Sport
 Rugby, magyar írásmóddal rögbi, csoportos labdajáték
 Rugby Fives, zárt téri fallabdajáték

Földrajzi nevek

 Rugby, város Angliában, Warwickshire grófságban.
 Borough of Rugby, választási közigazgatási egység („borough”), Rugby város körül
 Rugby Street, utca London Bloomsbury kerületében

 Rugby, város Colorado államban
 Rugby, város Indiana államban
 Rugby, város Észak-Dakota államban
 Rugby, város Virginia államban
 Rugby, város Tennessee államban

Egyéb
 Rugby Park, szponzorált nevén BBSP Stadium Rugby Park, labdarúgó stadion Kilmarnockban (Skócia)